Вреден () — английская фамилия. Известные носители:
 Вреден, Николай Романович (1901—1955) — русский эмигрантский переводчик, издатель.
 Вреден, Роман Романович (1867—1934) — российский хирург-ортопед.
 Вреден, Феликс Романович (1841—1878) — российский химик-органик, профессор Горного института.
 Вреден, Эдмунд Романович (1835—1891) — российский экономист, профессор Петербургского университета.